Autostrada A2 steht für:

 eine Autobahn in Albanien, siehe Autostrada A2 (Albanien)
 eine Autobahn in Italien, siehe Autostrada A2 (Italien)
 eine Autobahn in Polen, siehe Autostrada A2 (Polen)
 eine Autobahn in Rumänien, siehe Autostrada A2 (Rumänien)